Пётр Мухамедович Хамуков (род. 15 июля 1991 года в Лабинске, Краснодарского края) — российский боксёр (адыг по происхождению) средней и полутяжёлой весовой категории, участник Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро. Выступает за сборную России. Мастер спорта международного класса, победитель многих международных турниров. На соревнованиях представляет Санкт-Петербург и сборную России. Сержант полиции.

Любительская карьера 
 2010
 серебряный призёр чемпионата России
 2012
 бронзовый призёр чемпионата России
 победитель международного турнира Великий Шелковый Путь в Баку, Азербайджан
 2013
 победитель международного турнира Giraldo-Cordova Cardin Tournament Sala-Kid Chocolate в Гаване, Куба
 победитель международного турнира Gee-Bee Tournament в Хельсинки, Финляндия
 2014
 победитель международного турнира памяти Тайманова и Утемиссова в г. Атырау , Казахстан
 победитель международного турнира Кубка Губернатора, Санкт-Петербург
 серебряный призёр чемпионата России
 2015
 благодаря успешным выступлениям в WSB, завоевал лицензию в весе до 75 кг на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро, Бразилия
 победитель чемпионата Европы в Самокове, Болгария.
 участник Чемпионата Мира по боксу в Дохе, Катар. Провёл два боя: со счётом 3:0 одержал победу в 1/8 финала над Эндри Сааведра Пинто (Венесуэла), в четвертьфинале раздельным решением судей уступил Бектемиру Меликузиеву (Узбекистан) .
 2016
 перешёл в весовую категорию до 81 кг
 в новом весе выиграл традиционный международный турнир Canaria Gran Boxeo Open
 на олимпийском квалификационном турнире в Баку завоевал лицензию в весе до 81 кг на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро, Бразилия
 7 августа 2016 года на олимпийских играх 2016 закончил выступление на стадии 1/16 финала, уступив Рамону Альберту Рамиресу (Венесуэла).
 Чемпион России по боксу в весе до 75 кг 2017
 Четвертьфиналист Чемпионата Европы
 Участник Чемпионата Мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на aiba.org 
 Биография на сайте Спортивной Федерации Бокса СПб

Боксёры 2010-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Полицейские Российской Федерации
Чемпионы России по боксу